Roger Vittoz (1863-1925), un médecin suisse.
 Vincent Vittoz (né en 1975), un skieur de fond français.

Patronyme savoyard
Patronyme francoprovençal